

Tecnologia 
Zoom (efeito) — método através do qual determinadas imagens podem ser afastadas ou aproximadas
Zoom (lente) — tipo de lente fotográfica e cinematográfica de distância focal variável
Zoom Corporation — produtora japonesa de equipamentos de áudio
Zoom Video Communications — empresa americana de serviços de conferência remota
Zoombombing — invasão de conferência remota
Zoom (comparador de preços) — site brasileiro que permite comparar preços e produtos

Ficção  de entretenimento 
Zoom (2006), filme com Tim Allen e Chevy Chase
Zoom (2016), filme com Gael García Bernal e Mariana Ximenes

Música 
Zoom (canção de Fat Larry's Band) — canção da banda americana Fat Larry's Band

Zoom (álbum) — álbum de Electric Light Orchestra

Personagem 

 Zoom (DC Comics) — supervilão e arqui-inimigo de Wally West.

Desambiguações de artes